

Toponymie

Sept-Îles et Sept Îles peuvent faire référence à plusieurs lieux :

France 
 Sept-Îles, archipel côtier au nord de la Bretagne sur la commune de Perros-Guirec.
 Fort des Sept-Îles.
 Phare des Sept-Îles.
 Réserve naturelle nationale des Sept-Îles (réserve ornithologique).
 Sept Îles, île du golfe du Morbihan au sud de la Bretagne.
 (Site de l'étang des) Sept-Îles, nom historique d'un lieu au centre-ville de Montfermeil qui abritait autrefois un étang.

Canada 

Québec

 Sept-Îles, ville de la Côte-Nord.
 Archipel des Sept Îles (Québec), archipel de la MRC Sept-Rivières, Côte-Nord
 Lac Sept Îles (Saint-Raymond), un plan d'eau de Saint-Raymond, MRC de Portneuf, Capitale-Nationale.
 Lac Sept Îles (Saint-Ubalde), lac dans Saint-Ubalde, MRC de Portneuf, Capitale-Nationale.
 Lac des Sept Îles (Port-Cartier), ville de Port-Cartier, MRC Sept-Rivières, Côte-Nord.
 Lac des Sept Îles (Chandler), Chandler (ville), MRC Le Rocher-Percé, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
 Rivière des Sept Îles, Saint-Raymond et de Saint-Basile (Québec), MRC de Portneuf, Capitale-Nationale.

Grèce
 La république des Sept-Îles, une entité rassemblant sept îles Ioniennes (anciennement vénitiennes), qui exista de 1800 à 1814.

Homonymie de toponyme